

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Qaýrat: 2020

Qaýrat: 2016, 2017

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale kazaka